Friesen – miejscowość i gmina we Francji
 Grupa warowna „Friesen” – jedna z 13 niemieckich grup warownych umocnień Łuku Odry-Warty

Osoby o tym nazwisku:
 Bruno Friesen – niemiecki żołnierz
 David Friesen – amerykański kontrabasista 
 Gayle Friesen – kanadyjska pisarka
 Julius Heinrich Friesen – holenderski dyplomata
 Karl Friedrich Friesen – niemiecki żołnierz